Сергей Николаевич Давыдов (род.1974) — российский журналист, писатель, главный редактор тольяттинского интернет-издания TLTgorod.

Биография 
В 1998 году окончил Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция», работал руководителем юридического отдела администрации Инзенского района Ульяновской области.

В 1999—2009 годах — работал сначала корреспондентом, затем редактором отдела криминала и происшествий, затем заместителем главного редактора знаменитой газеты «Тольяттинское обозрение», которая благодаря своим резонансным публикациям на тему организованной преступности и коррупции в органах власти, а так же многочисленным скандалам вокруг нее получила всероссийскую и международную известность. 

В 2009-м году работал главным редактором «Тольяттинского обозрения».

В 2010 году Сергей Давыдов возглавил известное тольяттинское интернет-издание TLTgorod, сохранив в нём формат и стиль газеты, в которой ранее работал. Интернет-издание TLTgorod считается ведущим информационным сайтом в Тольятти, стабильно попадает в лидеры рейтингов цитируемости СМИ Тольятти и Самарской области. 

Автор детективного романа «Наследство мертвецов». 

Автор проекта «Криминальная история Тольятти», рассказывающего о тольяттинской криминальной войне 90-х.

Участник Школы расследований для журналистов и блогеров.

Награждён дипломом 1-й степени премии имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» за лучшее журналистское расследование (премия Артема Боровика считается одной из самых престижных журналистских премий в России). 

Неоднократный лауреат премии г. Тольятти за достижения в области журналистики (номинации «Лучшее журналистское расследование» и «Журналистика как поступок»).

Принял участие в фильме Владимира Козлова «Кожа». 

Является коллекционером журнальных обложек. В ноябре 2019 года внесен в реестр рекордов агентства «Интеррекорд» как обладатель крупнейшей в мире коллекции обложек российских журналов с упоминанием Президента России Владимира Путина. В июне 2020 года внесен в реестр рекордов агентства «Интеррекорд» как обладатель крупнейшей в мире коллекции обложек журналов, на которых одновременно изображены два политика: Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп.

См. также 
 Тольяттинское обозрение

Примечания

Ссылки 
 TLTgorod
 Интервью с Сергеем Давыдовым
 Интервью белорусскому порталу onliner.by
 Персоны. Кто есть кто в Тольятти
 Премия Артема Боровика 2006 г.

Журналисты Тольятти
Писатели XXI века